Фейндуно () — фамилия. Известные носители:

 Фейндуно, Бенжамен (род. 1983) — гвинейский футболист.
 Фейндуно, Паскаль (род. 1981) — гвинейский футболист.
 Фейндуно, Симон (род. 1985) — французско-гвинейский футболист.